trasa europejska E77
 piosenka zespołu Fatum umieszczona na płycie Demon